Жмурик — многозначный термин:

 Жмурик — просторечное название покойника
 Жмурик — персонаж книги Николая Носова «Незнайка на Луне», лунный богач

См. также 

 Игра в жмурики (пьеса)